Moviment Democràtic de Somàlia, partit polític de Somàlia
 Moviment per la Democràcia Socialista, partit polític històric de Burkina Faso
 Moviment dels Demòcrates Socialistes, partit polític de Tunísia
 Marathon des Sables, ultramarató que se celebra al desert del Sàhara
 Medium Deep Survey, un dels projectes desenvolupats en el telescopi espacial Hubble
 Codi MDS (acrònim de màxima distància separable), codi corrector sense redundància, en telecomunicacions vegeu codi perfecte
 Síndrome mielodisplàstica (del seu nom en anglès Myelodysplastic Syndrome), trastorn hematològic relatiu a la producció en la medul·la òssia
 Esquemes de Descripció Multimèdia (del seu nom en anglès Multimedia Description Schemes), eines per a contingut multimèdia de l'estàndard MPEG-7